Малахово — деревня в Боровском районе Калужской области. Входит в состав сельского поселения «Деревня Асеньевское».

География 
На реке Бобровка, рядом Асеньевское, Асеньевская слобода.

Население

История 
В 1782 году сельцо Малахово Натальи Деметьевной Позняковой, Ивана Алекеевича Новашина, Ульяны Алексеевной Ергольской, Марьи  Петровной Федяшевой на берегах речки Бобровки и правом берегу Малаховского оврага.

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)